Освајачице медаља на европским првенствима у атлетици на отвореном у дисциплини трчања на 100 метара, која је у програму од другог Европског првенства у Бечу 1938., приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима, рекордима и билансом освојених медаља по земљама и појединачно у овој дисциплини. . Резултати су приказни у секундама.

Освајачице медаља на европским првенствима на отвореном

Биланс медаља

Биланс медаља екипно 
Стање после ЕП 2016.

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Трка на 100 метара
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 100 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 100 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 100 метара за жене
 Развој европског рекорда на 100 метара за мушкарце
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — 100 метара за мушкарце
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — 100 метара за мушкарце
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — 100 метара за жене
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици на отвореном — 100 метара за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном
100 метара